Cantonul Faulquemont este un canton din arondismentul Boulay-Moselle, departamentul Moselle, regiunea Bretania, Franța.

Comune 

|-
| Adaincourt || align="right" | 117 || align="right" | 57580 || align="right" | 57007
|-
| Adelange || align="right" | 219 || align="right" | 57380 || align="right" | 57008
|-
| Arraincourt || align="right" | 130 || align="right" | 57380 || align="right" | 57027
|-
| Arriance || align="right" | 226 || align="right" | 57580 || align="right" | 57029
|-
| Bambiderstroff || align="right" |  || align="right" | 57690 || align="right" | 57047
|-
| Créhange || align="right" | || align="right" | 57690 || align="right" | 57159
|-
| Elvange || align="right" | 363 || align="right" | 57690 || align="right" | 57190
|-
| Faulquemont || align="right" |  || align="right" | 57380 || align="right" | 57209
|-
| Flétrange || align="right" | 910 || align="right" | 57690 || align="right" | 57217
|-
| Fouligny || align="right" | 209 || align="right" | 57220 || align="right" | 57230
|-
| Guinglange || align="right" | 306 || align="right" | 57690 || align="right" | 57276
|-
| Hallering || align="right" | 114 || align="right" | 57690 || align="right" | 57284
|-
| Han-sur-Nied || align="right" | 248 || align="right" | 57580 || align="right" | 57293
|-
| Hémilly || align="right" | 143 || align="right" | 57690 || align="right" | 57313
|-
| Herny || align="right" | 473 || align="right" | 57580 || align="right" | 57319
|-
| Holacourt || align="right" | 69 || align="right" | 57380 || align="right" | 57328
|-
| Laudrefang || align="right" | 356 || align="right" | 57385 || align="right" | 57386
|-
| Longeville-lès-Saint-Avold || align="right" | || align="right" | 57740 || align="right" | 57413
|-
| Mainvillers || align="right" | 269 || align="right" | 57380 || align="right" | 57430
|-
| Many || align="right" | 264 || align="right" | 57380 || align="right" | 57442
|-
| Marange-Zondrange || align="right" | 319 || align="right" | 57690 || align="right" | 57444
|-
| Pontpierre || align="right" | 770 || align="right" | 57380 || align="right" | 57549
|-
| Teting-sur-Nied || align="right" |  || align="right" | 57385 || align="right" | 57668
|-
| Thicourt || align="right" | 147 || align="right" | 57380 || align="right" | 57670
|-
| Thonville || align="right" | 44 || align="right" | 57380 || align="right" | 57673
|-
| Tritteling-Redlach || align="right" | 523 || align="right" | 57385 || align="right" | 57679
|-
| Vahl-lès-Faulquemont || align="right" | 246 || align="right" | 57380 || align="right" | 57686
|-
| Vatimont || align="right" | 323 || align="right" | 57580 || align="right" | 57698
|-
| Haute-Vigneulles || align="right" | 424 || align="right" | 57690 || align="right" | 57714
|-
| Vittoncourt || align="right" | 395 || align="right" | 57580 || align="right" | 57726
|-
| Voimhaut || align="right" | 263 || align="right" | 57580 || align="right" | 57728
|}
 
 

Cantoane în Moselle